La Bataille de Tadla  peut faire référence à :

Bataille de Tadla (1554)
Bataille de Tadla (1910)
Campagne du Tadla